Mönchhof ist der Name folgender geografischer Objekte:

 einer Gemeinde im Burgenland (Österreich), siehe Mönchhof
 einer Flur in der Gemarkung Raunheim am Main, siehe Mönchhof (Raunheim)
 eines Gutshofes in Köln-Sürth
 einer Einzelsiedlung im Ilm-Kreis in Thüringen, siehe Mönchhof (Thüringen)
 eines Dorfes der Gemeinde Kaisersbach

Mönchhof bezeichnet außerdem:
 Alter Mönchhof, Gasthaus in Heidelberg
 Mönchhof (Schiff, 1929), Fahrgastschiff auf dem Zürichsee
Siehe auch:
 Menchhoffen
 Münchhof
 Münchehof
 Münchehofe
 Mönchhöfe
 Mönchshof